Hemiasterella är ett släkte av svampdjur. Hemiasterella ingår i familjen Hemiasterellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Hemiasterella